Бирючий — название населённых пунктов в России:

 Бирючий — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Бирючий — посёлок в Грибановском районе Воронежской области.
 Бирючий — хутор в Азовском районе Ростовской области.

См. также 
 Бирючий остров
 Бирюченское